Les jamoats du Tadjikistan ( ; , "communes villageoises") sont les divisions administratives de troisième niveau, similaires aux communes ou municipalités du Tadjikistan, pays d'Asie centrale. En janvier 2020, il y avait 368 jamoats ruraux, 65 villes et  au Tadjikistan. Chaque jamoat est subdivisé en villages (ou deha ou qyshqol ).

Ci-dessous, les jamoats avec leurs groupes de villes, et leurs nombre de population en millier (janvier 2015), en fonction des districts et des régions :

Région de Sughd

Districts de subordination républicaine

Région de Khatlon

Région autonome du Gorno-Badakhchan

Références

Liens externes 
 Liste des Jamoats

Subdivision au Tadjikistan